Diverse chiese sono dedicate a Nostra Signora, in riferimento alla Madonna

Belgio 
 Chiesa di Notre-Dame de la Chapelle a Bruxelles
 Chiesa di Notre-Dame du Sablon a Bruxelles
 Chiesa di Nostra Signora a Bruges

Danimarca 
 Chiesa di Nostra Signora a Aarhus
 Chiesa di Nostra Signora ad Odense

Francia 
 Chiesa di Notre-Dame a Bordeaux
 Chiesa di Nostra Signora a Digione
 Chiesa di Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance a Parigi
 Chiesa di Notre-Dame des Cyclistes a Labastide-d'Armagnac

Germania 
 Chiesa di Nostra Signora ad Arnstadt
 Chiesa di Nostra Signora a Ingolstadt
 Chiesa di Nostra Signora a Oberwesel
 Chiesa di Nostra Signora a Treviri

Italia 
 Chiesa di Nostra Signora di Tergu a Tergu
 Chiesa di Nostra Signora della Palude a Vipiteno

Repubblica Ceca 
 Chiesa di Nostra Signora di Sedlec a Kutná Hora presso Sedlec

Spagna 
 Basilica di Nostra Signora del Puy – Estella, Navarra
 Chiesa di Nostra Signora degli Aghi – Montagut i Oix, in Catalogna
 Santuario di Nostra Signora della Devesa – Montagut i Oix, in Catalogna

Pagine correlate 
 Cattedrale di Nostra Signora
 Cattedrale di Notre-Dame (disambigua)
 Chiesa di Nostra Signora Assunta
 Chiesa di Nostra Signora del Carmine
 Chiesa della Madonna del Rosario
 Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore
 Frauenkirche